Рассел Мвафулирва (; ) — малавийский футболист, нападающий.

Биография 
Профессиональную карьеру начинал в клубе «Сильвер Страйкерс». В 2003 году переехал в ЮАР, где играл за «Джомо Космос». С 2006 по 2008 года выступал за столичный «Аякс». Летом 2008 года перебрался в Европу, где играл за шведские клубы «Норрчёпинг» и «Слейпнер». В марте 2016 года подписал однолетний контракт с клубом Университета Мзузу.

Дебютировал Рассел за национальную сборную Малави в 2002 году. Был включён в состав сборной на Кубок африканских наций 2010 в Анголе, где сумел отличиться двумя забитыми голами (по одному в ворота Алжира и Мали). За 11 лет в сборной Мвафулирва принял участие в 41 матче и забил 9 голов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Малави
Игроки сборной Малави по футболу
Игроки ФК «Сильвер Страйкерс»
Игроки ФК «Биг Буллитс»
Игроки ФК «Джомо Космос»
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Слейпнер»